Schüller steht für:
 Schüller, Gemeinde in Rheinland-Pfalz
 Schüller (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Schüler (Familienname)
 Schuller